Krassilnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Dmitrijewitsch Krassilnikow (1705–1771), russischer Astronom
 Jewgeni Witaljewitsch Krassilnikow (1965–2014), russischer Volleyballspieler
 Nikolai Alexandrowitsch Krassilnikow (1896–1973), sowjetischer Mikrobiologe
 Wjatscheslaw Borissowitsch Krassilnikow (* 1991), russischer Beachvolleyballspieler